Трамвай Анже () — трамвайная система в городе Анже, Франция. Открыта 25 июня 2011 года, управляется компанией Keolis. В центральных частях городов Анже и Аврийе, на участках общей длиной 1,5 км, используется технология сегментированного контактного рельса фирмы Alstom. Анже стал вторым после Бордо городом, применившим эту систему.

Примечания 

Анже
Анже
Анже
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2011 году
Появились в 2011 году во Франции